Fischermühle heißen Ortsteile und Gebäude:

 Fischermühle (Kirchberg im Wald), Siedlungsplatz der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern 
 Fischermühle (Lauterhofen), Einöde von Markt Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Fischermühle (Overath), Ortsteil des Stadtteils Marialinden von Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Fischermühle (Rosenfeld), Siedlungsplatz der Gemeinde Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Fischmühle
 Fischersmühle